Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 206-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 206-os busz (Budapest, 1999, 2001)megszűnt
 206-os busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt